Славоми́р Ге́нрихович Адамо́вич (, род. 8 марта 1962, Унежма, Онежский район Архангельской области) — белорусский поэт и общественный деятель.

Биография 
В раннем возрасте с родителями переселился в Будслав Мядельского района Минской области, где окончил школу. Работал на различных промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, а также на железной дороге.

Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета в 1992 году, в 1991—1995 работал в «Настаўніцкай газеце» («Учительской газете»).

Член партии БНФ (с 1993 г.). Создатель и лидер белорусской праворадикальной группы «Правый реванш» (1994 г.).

С 4 апреля 1996 по 7 февраля 1997 Адамович находился под арестом за написанное им в ноябре 1995 года стихотворение «Убей президента». Ему инкриминировались призывы к свержению или изменению государственного строя, незаконное пересечение границы и незаконное ношение холодного оружия.

Во время одной из оппозиционных уличных акций в 1997 году Адамович публично зашил себе рот.

С 1999 года — член Союза белорусских писателей.

С 2000 года временно эмигрировал в США; работал в Нью-Йорке на стройках. С 2003 года — в эмиграции в Норвегии, где он попросил политического убежища.

В мае 2009 года стало известно, что Адамович подал документы в белорусское посольство в Швеции на получение проездного документа для возвращения из эмиграции В июле 2009 года Адамович уже находился в Белоруссии.

В 2010 году во время участия в минском митинге против результатов президентских выборов 19 декабря 2010 года был задержан и получил 15 суток административного ареста по статье 23.34 части 1 КоАП РБ («нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий»).

В марте 2019 года стал фигурантом уголовного дела о краже со взломом. В ноябре 2018 года Адамович взломал дачу в деревне Цегельня Пуховичского района и в течение месяца вынес из дома и сарая более 30 предметов стоимостью около 300 белорусских рублей, в том числе мебель, одежду, посуду, инструменты и ёлочные игрушки. Хотя ранее Адамович заявлял, что «дело сфабриковано и имеет политический подтекст», на суде он полностью признал свою вину, попросил у хозяина дачи прощения и вернул ему большинство пропавших вещей, кроме двух картин, которые он сжёг в печи, и электродвигателя, кражу которого он отрицал; кроме того, Адамович поломал похищенный музыкальный проигрыватель. По словам подсудимого, он считал дачу заброшенной, а преступление совершил, чтобы «получить психологическую разрядку». 22 марта суд приговорил Адамовича к 2 годам ограничения свободы без направления в места заключения.

Политические взгляды 
Адамович имеет правые, националистические взгляды. Является противником политики Александра Лукашенко. Считает Россию потенциальным агрессором и угрозой независимости Белоруссии, и для защиты от России видит необходимость в создании белорусских парамилитарных организаций по образцу украинских. Считает, что «на ближайшие 100 лет с Россией нужно установить границу с контрольно-следовой полосой». Полностью поддерживает Украину в противостоянии с Россией.

Комментируя теракты в Норвегии, совершённые Андерсом Брейвиком, Адамович заявил, что они были естественным следствием таких проблем, как наплыв мусульманских иммигрантов и их проблем с интеграцией, погоней коренных норвежцев за высоким уровнем жизни и их низкой рождаемостью. Адамович осудил теракты, но сказал, что Брейвик является не психически больным, а «нормальным адекватным человеком и гражданином», который «не видел иной возможности донести свои мысли» до норвежского общества. Адамович также заявил, что имеет похожие взгляды, но «борется словом».

Библиография 
 «Кальварыйскія клёны» (Минск, 1990)
 «Зямля Ханаан» (Полоцк, 1993)
 «Зваротныя правакацыі» (Полоцк, 1994)
 «Каханне пад акупацыяй» (Минск, 1996)
 «Спіраль Бруна» (Минск, 1997)
 «Плавільшчыкі расы» (Вильнюс, 1999)
 «Турэмны дзёньнік» (Минск, 2001)

Источники

Ссылки 
 
 Турэмны дзёньнік
 Славомир Адамович в справочнике «Кто есть кто в Республике Беларусь»

Белорусские поэты
Выпускники филологического факультета Белорусского государственного университета
Члены Союза белорусских писателей